Cmentarz Benedyktynek w Toruniu – nieistniejący cmentarz wyznania rzymskokatolickiego w Toruniu.

Lokalizacja 
Cmentarz znajdował się w prawobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Jakubskie Przedmieście, przy obecnej ul. Winnica 1-3.

Historia 
Cmentarz powstał prawdopodobnie w 1667 roku, a założyły go siostry benedyktynki, które prowadziły dom zakonny przy parafii św. Jakuba, aż do kasacji zakonu w 1832 roku. W pierwszych latach istnienia cmentarza grzebano na nim wyłącznie zakonnice, a od ok. 1811 roku także osoby świeckie wyznania katolickiego. Na początku XIX wieku w wyniku budowy fortu św. Jakuba (fragmentu pierścieniowej fortyfikacji Twierdzy Toruń) władze pruskie podjęły decyzję o zamknięciu cmentarza, a jego administracyjna likwidacja miała miejsce w 1837 roku. Obecnie jest to teren zielony.

Zobacz też 
 Cmentarze w Toruniu
 Szpital św. Jakuba w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Cmentarze w Toruniu

Nieistniejące cmentarze w Toruniu
Cmentarze katolickie w Toruniu